Франсуаза Дюрр і Darlene Hard були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Франсуаза Дюрр грала в парі з Жель Шанфро, але в півфіналі їх перемогли Маргарет Корт і Джуді Далтон. Darlene Hard грала в парі з Пічес Бартковіч, і у чвертьфіналі вони поступились парі Франсуаза Дюрр і Жель Шанфро.

Маргарет Корт і Джуді Далтон виграли титул, у фіналі перемігши Розмарі Касалс і Вірджинія Вейд з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Жінки, парний розряд
1970 у жіночому тенісі
1970 в американському спорті